

Musica
La bohème – opera di Giacomo Puccini
La bohème – opera di Ruggero Leoncavallo
La bohème – singolo di Charles Aznavour

Film
La boheme – cortometraggio del 1912 diretto da Albert Capellani 
La bohème – film del 1916 diretto da Albert Capellani
La bohème – film del 1917 diretto da Amleto Palermi
La bohème – film del 1923 diretto da Gennaro Righelli
La bohème – film del 1926 diretto da King Vidor
La boheme (Mimi) – film diretto del 1935 da Paul L. Stein
La bohème (La vie de bohème) – film del 1945 diretto da Marcel L'Herbier
La bohème – film del 1965 diretto da Wilhelm Semmelroth 
La bohème – film TV del 1974 diretto da Jonas Cornell 
La bohème – film TV dl 1980
La bohème – film TV del 1982 diretto da Kirk Browning 
La bohème – film TV del 1982 diretto da Brian Large 
La bohème – film TV del 1986
La bohème – film-opera del 1988 diretto da Luigi Comencini 
La bohème – film TV del 1988 diretto da Brian Large 
La bohème – film TV del 1993 diretto da Geoffrey Nottage 
La bohème – film TV del 2002 diretto da Brian Large 
La bohème – film TV di 2003 diretto da Carlo Battistoni 
La bohème – film del 2008 diretto da Robert Dornhelm